Kobaltblau oder Cobaltblau steht für einen bestimmten blauen Farbton:

 ein kristallines blaues Cobaltaluminat, siehe Thénards Blau
 Farbton als Pigment: #0082CE
 Farbton als Webfarbe: #0047AB
 ein Gemisch aus Cobaltoxiden, siehe Zaffer
 Farbton von Kobaltglas
 ein amorphes teiltransparentes Farbpigment, siehe Smalte